Le nom de Luis Guzmán peut faire référence à :

 Luis Guzmán (né en 1956), acteur portoricain ;
 Luis Guzmán (né en 1994), footballeur mexicain ;
 Luis Guzmán (1918-1989), footballeur péruvien.